Carlone může označovat

 italské příjmení příslušníků rodiny italských a švýcarských výtvarníků období baroka
 Andrea Carlone (1626–1697), italský malíř
 Carlo Carlone (1686–1775), italský malíř a rytec, činný mj. v Praze
 Carlo Antonio Carlone (1635-1738), italský architekt
 Carlo Martino Carlone (1616-1667), italský architekt
 Diego Francesco Carlone (1674–1750), italský sochař
 Giovanni Battista Carlone (1580/1590– 1645), italský architekt činný v Rakouské monarchii 
 Giovanni Battista Carlone (malíř) (1603–1684), italský malíř
 Giovanni Bernardo Carlone (1590–1630), italský malíř
 Giuseppe Maria Carlone  (1646–1695), italský architekt a stavitel
 Pietro Francesco Carlone (před 1607–1681/82), rakouský architekt
 Silvestro Carlone (1610–1671), italský stavitel a zedník ve Vídni
 Taddeo Carlone (zemřel 1613), švýcarsko-italský sochař a architekt

 ostatní nositelé
 Alessio Carlone (narozený 1996), belgický fotbalista
 Francis Nunzio Carlone nebo Frankie Carle (1903–2001), americký pianista a kapelník

 křestní jméno
 Carlo – italská podoba křestního jména Karel 

 místní název
 Carlone – italská řeka, přítok řeky Trebbia